Blanchefort est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Forêt de Blanchefort, forêt de charmes et de chênes sur la commune française de Lagraulière en Corrèze.

Patronyme 

 , famille noble française de Blanquefort dans le département de la Gironde dont le premier témoignage remonte au  dans le cadre des croisades ;
 Charles Ier de Blanchefort de Créqui (ca. 1571-1638), noble et militaire français ;
 Charles III de Blanchefort-Créquy (ca. 1623-1687), aristocrate, militaire et diplomate français ;
 François de Blanchefort de Créquy de Bonne (1625-1687), aristocrate et militaire français ;
 Guy de Blanchefort (?-1460), noble français, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon ;
 Guy de Blanchefort (1446-1513), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Louis de Blanchefort de Créquy (1686-1741), noble et écrivain français.

Architecture 
 Château de Blanchefort, château fort sur la commune française de Couiza dans le département de l'Aude, en Occitanie.

Patronyme français